Klæg har flere betydninger:
 Klæger – gruppe af fluer hvor hunnerne bider og suger blod
 Klæg (geologi) - Fugtig sandjord blandet med ler
 Slik (geologi) – fint ler, der aflejres på marskkysterne
 fugtig, klæbrig og sej, f.eks. om dej